Treasure Isle war ein Browserspiel, das im März 2010 vom Unternehmen Zynga im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht wurde. Das Spiel wurde am 5. Dezember 2012 eingestellt.

Spielsystem 

Das Spiel wird ausschließlich durch die Maus gesteuert. Der Spieler kann durch Mausklicks die Figur an bestimmte Punkte der Karte verschieben und ihr dort den Befehl zum Suchen nach einem Schatz geben.

Das Spiel benötigt Adobe Flash, weshalb man es auf Facebook in einem Flash-Fenster spielt.

Der Spieler findet als Spielfeld eine Karte vor, welche in mehrere Quadrate unterteilt ist. Jedes Feld kann vom Spieler auf z. B. Schätze oder Gold untersucht werden. Auf einer Insel werden die Felder, welche noch nicht untersucht wurden, dunkel und die bereits untersuchten hell dargestellt. Nicht erreichbare Felder, z. B. wegen eines verschlossenen Tors, werden stark abgedunkelt.

Währungen 
Gold findet man durch das Durchsuchen von Feldern, dem Verkauf von Gegenständen oder dem Finden einer vollständigen Schatzsammlung.

Island Cash kann bei Zynga durch Kauf mit realem Geld erworben werden. Gelegentlich findet man auch vereinzelt Island Cash beim Durchsuchen von Feldern.

Erfahrung erwirbt man beim Durchsuchen von Feldern, bei dem Abschließen einer Insel, durch das Öffnen von Toren (mit Edelsteinen), beim Helfen von Nachbarn und dem Vervollständigen einer Schatzsammlung.

Energie ist die einzige Instanz die den Spieler daran hindert eine Insel vollständig zu durchsuchen. Energie geht bei jeden Durchsuchen eines Feldes verloren und wird nur langsam regeneriert (alle 5 Minuten ein Energiepunkt). Alternativ kann man sie auch durch Früchte oder "Energy Packs" auffüllen.

Wie auch in vielen anderen Spielen trägt der Spieler Items bei sich, welche sich im „Backpack“ (Rucksack) befinden. Diese können zum Beispiel „Gems“ (Edelsteine), benötigt zum Öffnen von Toren, oder Früchte, welche die Energie wieder auffüllen, sein. Diese Gegenstände können auch für Gold verkauft werden.

Durch das erbeutete Gold wie auch Island Cash kann die eigene Insel mit Einrichtung ausgebaut werden. Auch ist eine Vergrößerung der Insel möglich.

Kritik 
Wie auch schon FarmVille wird Treasure Isle aufgrund des fehlenden Datenschutzes kritisiert. Durch das Nutzen der Anwendung hat diese Zugriff auf alle Daten des Spielers. Ein anderer Kritikpunkt ist der Tausch von echtem Geld gegen Spielwährung.

Weblinks 
 Testbericht auf FBGamer
 Walkthrough bei Gamezebo

Computerspiel 2010
Browserspiel
Free-to-play-Spiel
Zynga